Негино — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Негино — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Негино — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Негино — село в Суземском районе Брянской области.
 Негино — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области. (Цапельская волость)